

Toponyme 

 Shehab (Égypte) : un quartier du Caire

Politique 
 sous une graphie alternative, un groupe islamique somalien, Al-Shabbaab

Désignateur laser 

 Shehab : version disponible à l'export de Pod Damoclès